Henri Basnage de Franquesnay (1615-1695), avocat
 Henri Basnage de Beauval (1656-1710), son fils, historien